Єлена Янкович була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши кваліфаєра Алізе Корне з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Крайчек
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Стосур
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= О Весніна
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= І Бенешова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Суґіяма
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= В Звонарьова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=18
| RD1-team09= Н Петрова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Кириленко
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3='''6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia 2008
Internazionali BNL d'Italia